Ian McCulloch  – attore scozzese (1939)
Ian McCulloch  – cantante inglese (1959)
Ian McCulloch  – giocatore di snooker inglese (1971)